Quadratura (geometria), acció i efecte de quadrar un figura geomètrica 
 Quadratura del cercle, problema geomètric proposat per matemàtics de la Grècia clàssica
 Quadratura astronòmica, quan un planeta exterior o la Lluna formen amb el Sol un angle de 90° vist des de la Terra o la situació relativa de dos cossos celestes quan les seves longituds celestes difereixen en 90°.
 Quadratura (ones), relació entre dues ones.